Takács Zsuzsa, (1938–) Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, tanár
 Takács Zsuzsa (?) sztármanöken